Третьяко́в (Третьяко́ва) — русская фамилия, происходит от русского нецерковного мужского имени , означавшего третьего ребёнка в семье (или третьего мальчика). Известные носители:

Третьяков

А 
 Третьяков, Аким Акимович (1924—1986) — советский работник сельского хозяйства.
 
 Третьяков, Алексей Ильич (1914—1963) — советский художник.
 
 
 Третьяков, Аркадий Алексеевич — тракторист, Герой Социалистического Труда.

Б 
 Третьяков, Борис Владимирович (1947—1979) — советский игрок в хоккей с мячом и хоккей на траве.

В 
 Третьяков, Валентин Филиппович (1941—2020) — российский учёный в области нефтехимии.
 
 Третьяков, Василий Никитич (1906—1993) — первый заместитель Министра приборостроения СССР, лауреат Сталинской премии.
 
 
 
 Третьяков, Всеволод Иванович (1909—?) — доктор технических наук, лауреат Сталинской премии.

Г 
 
 Третьяков, Григорий Михайлович (1901—1976) — генерал-лейтенант.

Д 
 Третьяков, Денис Анатольевич (род. 1974) — российский поэт, музыкант.

Е 
 Третьяков, Евгений Александрович (1877—1927) — инженер-конструктор.

И

К

М 
 Третьяков, Май Саввич (род. 1933) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Третьяков, Максим Вячеславович (род. 1996) — украинский футболист, полузащитник одесского «Черноморца».
 
 Третьяков, Модест Тихонович (1905 — ?) — советский партийный и государственный деятель.

Н

О 
 Третьяков, Олег Александрович (род. 1966) — российский журналист, генеральный директор журнала «Эксперт Северо-Запад».

П

Р 
 Третьяков, Роберт Степанович (1936—1996) — украинский поэт.

С 
 Третьяков, Савва Сергеевич (1905—1956) — советский партийный деятель.
 
 Третьяков, Сидор Васильевич (1902—1945) — полный кавалер ордена Славы.

Т 
 Третьяков, Трофим Михайлович — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.

Ф 
 Третьяков, Фома Иванович (ум. после 1565) — русский военный и государственный деятель.

Ю

Я 
 Третьяков, Яков Адамович (1916—1985) — полный кавалер ордена Славы.

Двойные фамилии 
 Третьяков-Ховрин, Иван Иванович (ум. после 1549) — русский государственный деятель, печатник и казначей.



См. также 
 
 
 
 Третьяковы — о дворянских родах

Примечания